Miejscowości w USA:
 Caseyville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Caseyville (ang. Caseyville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair